ИКАО — аббревиатура, имеющая несколько значений.

 ИКАО (от  — International Civil Aviation Organization) — Международная организация гражданской авиации. 
Избирательные комиссии
ИКАО — избирательная комиссия Амурской области.
ИКАО — избирательная комиссия Архангельской области.
ИКАО — избирательная комиссия Астраханской области.

См. также 
ИК-АОС или ИК АОС — акустооптический спектрометр инфракрасного диапазона.
ТИ ИКАО — технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, ср. .